Pál András
 Pál András (1886–1971) költő, novellista
 Pál András (1939) kőszobrász
Pál András (1981) asztrofizikus
 Pál András (1982) színész
 Pál András (1985) labdarúgó (MTK)
hasonló nevűek
 Paál András Imre (1878–1958) költő

Jegyzetek